

Religion 
 Shiva (Śiva) est un dieu hindou, dont le culte est appelé shivaïsme ;
 Shivā est l'autre nom de Pārvatī, épouse du précédent ;
 le Shiv'ah est une période de deuil observée dans le judaïsme ;

Personnes 
 Vandana Shiva (1952-) est une scientifique et femme de lettres indienne ;
 Andrea Arrigoni (1999-), dit Shiva, est un rappeur italien.

Fiction 
 Shiva est une déesse que l'on peut invoquer dans Final Fantasy ;
 Shiva (1990) et Shiva (2006) sont deux films du réalisateur indien Ram Gopal Varma ;
 Shiv'ah (2008) est un film franco-israélien de Ronit et Shlomi Elkabetz ;
 Shiva est un personnage des comics Marvel ;
 Lady Shiva est un personnage des comics DC ;
 Shiva est la tigresse compagnonne du roi Ezekiel dans The Walking Dead.

Entreprise 
 Shiva : enseigne de franchise française de services à la personne dans le domaine du ménage et du repassage à domicile ; franchise créée en 2002, elle est une filiale d'Acadomia depuis 2005.

Géologie 
 Shiva, structure géologique, supposée être une structure d'impact de 500 km de diamètre, dans l'océan Indien à l'ouest de Mumbai.

Notes et références